Dmytro Dmytrenko – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico naturalizzato ucraino
 Hanna Dmytrenko – ex schermitrice sovietica
 Hryhorij Dmytrenko – ex vogatore sovietico